Cet article présente les résultats détaillés du simple dames de l’édition 2020 de l’US Open de tennis qui est disputé du 31 août au . Ce tournoi est le deuxième de la tournée du Grand Chelem de cette saison.

Faits marquants

Avant le tournoi 
Ce tournoi se joue sans tournoi de qualifications.

Contexte 
La saison 2020 est bouleversée par la pandémie de COVID-19. De fait, la saison a été interrompue et le tournoi de Wimbledon annulé. Pour la première fois de son existence, l'US Open est le deuxième tournoi du Grand Chelem de la saison.

Seules 4 joueuses du top 10 participe à cette édition : Karolína Plíšková, ancienne finaliste du tournoi, Sofia Kenin, récente vainqueur de l'Open d'Australie, Serena Williams, détentrice de 23 titres en Grand Chelem, et Naomi Osaka, ancienne vainqueur du tournoi. On peut noter la participation de Victoria Azarenka, Kim Clijsters, Angelique Kerber, Petra Kvitová, Garbiñe Muguruza, Sloane Stephens et Venus Williams, toutes détentrices d'au moins un titre en Grand Chelem. De plus, on peut noter que la Kazakhe Elena Rybakina a commencé la saison en participant à 4 finales en début d'année.

La tenante du titre Bianca Andreescu n'est pas alignée pour cette édition.

Forfaits 
On note les forfaits de la Canadienne Bianca Andreescu, des Australiennes Ashleigh Barty et Samantha Stosur, de la Suissesse Belinda Bencic, de la Néerlandaise Kiki Bertens, des Roumaines Ana Bogdan et Simona Halep, de la Française Fiona Ferro, des Allemandes Julia Görges et Andrea Petkovic, des Slovènes Polona Hercog et Tamara Zidanšek, de la Taïwanaise Hsieh Su-wei, des Tchèques Barbora Krejčíková et Barbora Strýcová, des Russes Svetlana Kuznetsova, Anastasia Pavlyuchenkova, Anastasia Potapova et Vitalia Diatchenko, de la Lettone Jeļena Ostapenko, des Chinoises Peng Shuai, Wang Qiang, Wang Xiyu, Wang Yafan, Zheng Saisai et Zhu Lin, de l'Espagnole Carla Suárez Navarro et de l'Ukrainienne Elina Svitolina. Elles sont respectivement remplacées par Olga Govortsova, Aliaksandra Sasnovich, Astra Sharma, Barbara Haas, Francesca Di Lorenzo, Katarzyna Kawa, Irina Khromacheva, Caroline Dolehide, Ysaline Bonaventure, Marta Kostyuk, Yanina Wickmayer, Anhelina Kalinina, Usue Maitane Arconada, Viktoriya Tomova, Ann Li, Tereza Martincová, Vera Lapko, Catherine McNally, Asia Muhammad, Whitney Osuigwe, Lizette Cabrera, Mihaela Buzărnescu, Arina Rodionova (forfait Priscilla Hon puis de Lesia Tsurenko), Tsvetana Pironkova, Kaja Juvan, Viktorija Golubic, Kurumi Nara et Natalia Vikhlyantseva.

Pendant le tournoi

Lauréate 
Naomi Osaka remporte le tournoi en battant en finale Victoria Azarenka. Elle s'impose pour la seconde fois à l'US Open après son titre en 2018 pour remporter son  en Grand Chelem et son  titre WTA en simple.

Primes et points

Parcours 

Note : en raison de la pause du circuit WTA causée par la pandémie de Covid-19, les joueuses ne perdent pas de points en cas de moins bon résultat qu'en 2019.

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Cinquième partie

Sixième partie

Septième partie

Huitième partie

Statistiques

Confrontations entre compatriotes

Classement par nation

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du simple dames de l'US Open

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 Tableau officiel

2020
US Open Simple dames
Tennis aux États-Unis en 2020
Tennis en août 2020
Tennis en septembre 2020
Sport aux États-Unis en août 2020
Sport aux États-Unis en septembre 2020
Sport à New York en 2020